Municipio de Dillon puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Dillon (condado de Tazewell, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Tazewell.
 Municipio de Dillon (condado de Phelps, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Phelps.